Короткий сгибатель пальцев () — мышца подошвенной части стопы.

Занимает срединное положение на стопе, располагаясь под подошвенным апоневрозом. Начинается коротким мощным сухожилием от медиального отростка бугра пяточной кости и подошвенного апоневроза. Направляясь вперёд, мышечное брюшко переходит в четыре сухожилия, залегающих в синовиальных влагалищах вместе с сухожилиями длинного сгибателя пальцев (). В области проксимальных фаланг II—V пальцев стопы каждое из четырёх сухожилий короткого сгибателя разделяются на две ножки, которые прикрепляются к основанию средних фаланг указанных пальцев. Между ножками проходят сухожилия длинного сгибателя пальцев.

Функция 

Мышца укрепляет свод стопы и сгибает пальцы.

Примечания 

Мышцы стопы